

Люга — річка в Удмуртії, ліва притока Вятки
 Люга — присілок, Можгинський район, Удмуртія